A Equipe Singapuriana de Copa Davis representa Singapura na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Singapore Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Singapuriana)

Singapura